Brottier peut désigner :

 Charles Brottier, religieux français (1751-1798) ;
 Gabriel Brottier, ou Gabriel Brotier, érudit français (1723-1789) ;
 Daniel Brottier, religieux français (1876-1936).

Homonymie de patronyme